est une expression anglaise signifiant « révolte des scorpions ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 Scorpio Rising,court métrage expérimental de  sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe anglais de rock actif de 1989 à 1994.

Album 

 , album du groupe belge La Muerte sorti en 1988 ;
 , album du groupe britannique  sorti le  ;
 , album de  sorti le .
 Scorpio Rising, album du groupe de jazz allemand Triosence, sorti en .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .